

Patronymie

 André Garand (1941- ) est un journaliste et un militant indépendantiste québécois.
Angelo Garand (1979-2017), victime de violence policières en France.
 Dominique Garand (1960- ) est un écrivain québécois, professeur à l'Université du Québec à Montréal.
 Jean-Baptiste Garand ( - 1780) est un dessinateur et peintre français.
 Roger Garand (1922-1987) est un acteur, scénariste et monteur québécois.
 Pierre Garand (vers 1643 - 1700), né à Rouen et baptisé à l'Église Sainte-Croix-des-Pelletiers de la même ville, ancêtre de tous les Garand d'Amérique.
 Pierre Garand (1972 -   ) connu sous le pseudonyme de Garou (1972- ) est un chanteur québécois.
 John C. Garand (1888 - 1974) est l'inventeur du fusil M1 Garand.

Armement 
 Le M1 Garand est le premier fusil semi-automatique réglementaire de l'US Army.

Homonymie de patronyme